Pöntinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1990), joueur finlandais de football
Roland Pöntinen (né en 1963), pianiste et compositeur suédois
 (1934-1998), joueur finlandais en course de haies 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois